Fivel ist der Name von

 Fivel (Schiff), Ankerziehschlepper aus dem Jahr 1984
 Fivel (Fluss), historischer Fluss in der Provinz Groningen, Niederlande 
 Théodore Fivel (1828–1894), savoyisch-sardischer und dann französischer Architekt